Miejscowości w USA:
 Farley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Farley – obszar niemunicypalny w Mendocino County, w Kalifornii
 Farley – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Farley – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie McCracken
Gminy w USA:
 Farley (ang. Farley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Farley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Farley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Much Wenlock
 Farley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Pontesbury
 Farley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Farley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Farley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire